Parihar est un terme pouvant désigner:

Toponyme

, circonscription du Bihar

Voir aussi
(16174) Parihar, astéroïde de la ceinture principale